Il existe de nombreuses églises dédiées à  dans le monde :

Belgique 
 Collégiale Saint-Vincent de Soignies
 Église Saint-Vincent à Evere (Bruxelles)
 Église Saint-Vincent de Liège

France 
 Église Saint-Vincent d'Antogny-le-Tillac
 Église Saint-Vincent d'Avanne
 Église Saint-Vincent d'Ax-les-Thermes
 Église Saint-Vincent de Barsac
 Église Saint-Vincent des Baux
 Église Saint-Vincent de Brézé
 Église Saint-Vincent de Brissac
 Église Saint-Vincent-et-Saint-Sébastien de Bullion
 Église Saint-Vincent de Carcassonne
 Église Saint-Vincent de Chemillé-sur-Indrois
 Église Saint-Vincent de Ciboure
 Église Saint-Vincent-d'En-Haut d'Eus
 Église Saint-Vincent de Gourdan
 Église Saint-Vincent de Hautaget
 Église Saint-Vincent de Faulquemont
 Église Saint-Vincent de Floirac
 Église Saint-Vincent de Léotoing
 Église Saint-Vincent de Loubens
 Église Saint-Vincent de Marcq-en-Barœul
 Église Saint-Vincent de Marimbault
 Église Saint-Vincent de Mixe
 Église Saint-Vincent de Mont-de-Galié
 Église Saint-Vincent de Moussy-le-Neuf
 Église Saint-Vincent de Nangy
 Église Saint-Vincent de Néons-sur-Creuse
 Église Saint-Vincent de Noaillan
 Église Saint-Vincent d'Orbigny
 Église Saint-Vincent de Péreille
 Église Saint-Vincent de Pessac-sur-Dordogne
 Église Saint-Vincent de Preignac
 Église Saint-Vincent de Rouen
 Église Saint-Vincent de Saint-Flour
 Église Saint-Vincent de Saint-Maxent
 Église Saint-Vincent de Saint-Vincent-sur-Jard
 Église Saint-Vincent de Samuran | 
 Église Saint-Vincent de Vernoil-le-Fourrier
 Église Saint-Vincent des Ulmes

Pologne 
 Église Saint-Vincent, à Wrocław.

Suisse 
 Église Saint-Vincent à Farvagny-le-Grand

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 Église Notre-Dame-Saint-Vincent
 Église de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues

~
Vincent